{{Ficha de serie de televisión
|tipo                   = 1
|título español         = Solo puedo mirarte a ti(España), Mis ojos son solo tuyos(Latinoamérica)
|imagen                 = 
|tamaño de imagen       = 
|pie de imagen          = 
|género                 = Drama, Comedia
|creador                = Hecho real
|reparto                = Jandro MicharánLaura Micharán¿?
|tema principal         = "Los Stewart"
|país de origen         = 
|idioma                 = Español
|productor              = Adolescentes TV Productions
|cadena                 = ATV
|duración               = 22 minutos aprox. 
|precedido por          = El Bautizo
|filmaffinity           = 
|imdb                   = 
|tv com                 = 
}}Solo puedo mirarte a ti' (Mis ojos son solo tuyos o Solo tengo ojos para vos) es el último capítulo de la primera temporada de Los Stewart.

 Trama 
Todo comienza con la despedída de Ashley, la cual se va a vivir un tiempo a Londres debido a su trabajo, y puesto que ella y Joe no estaban casados se tuvo que ir obligada por el empleo.

Joe se queda solo con Leah a la que no puede a partar de sí, debido al cariño que le ha tomado este último tiempo, pero no todo es drama, después de la despedida todavía aún queda mucho por pasar mientras Joe cuida de su hija...

Finalmente el episodio termina con Joe contándole un cuento a Leah y cuando queda dormida la acaba abrazando.

 Reparto 
 Jandro Micharán como Joe Stewart.
 ¿? como Ashley.
 Laura Micharán como Leah Stewart.

 Estreno 

 Curiosidades 

 No hay presencia de personajes secundarios en el capítulo.
 Es el último capítulo de la primera temporada de Los Stewart''.
 Es la última aparición de Ashley.

Series de televisión de los años 2000